

Boxberg, commune du Bade-Wurtemberg
 Boxberg, commune de la Rhénanie-Palatinat
 Boxberg, commune de la Saxe